Сезон 1983 стал для ЦСКА 45-м в чемпионате СССР по футболу. Учтя ошибку прошлого сезона, руководство клуба решило не обновлять в очередной раз состав, а ограничиться точечными усилениями. Но клуб снова занял низкое место в турнирной таблице. В полуфинале Кубка СССР команда в матче с харьковским «Металлистом» пропустила гол на 100-й минуте.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Соревнования

Чемпионат СССР

Результаты турнира

Турнирная таблица 

Лимит ничьих — 10.

Кубок СССР

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания 

1983
ЦСКА
ЦСКА
Чемпионат СССР по футболу 1983